Цветан Николов може да се отнася за:
 Цветан Николов (р. 1925) – български писател, журналист и редактор
 Цветан Николов (р. 1978) – български футболист